Йошева — топоним:

 Босния и Герцеговина
 Йошева — село в общине Братунац Республики Сербской.

 Сербия
 Йошева — село в составе города Валево.
 Йошева — село в общине Лозница.
 Йошева — село в общине Уб.